En Italie, deux abbayes de la Toscane sont consacrées à San Salvatore :
 Abbaye  San Salvatore, à Abbadia San Salvatore, en région amiatine de la province de Sienne ;
 Abbaye  San Salvatore, à Giugnano, sur la commune de Roccastrada de la province de Grosseto.

Homonymie d'abbayes